Капрони, Джованни Баттиста (1886—1957) — итальянский авиаконструктор.
 «Капрони» — итальянская самолётостроительная фирма.
 «Капрони Български» — болгарская авиастроительная компания.

См. также 
 Капрон